Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Manchester City FC in het seizoen 2015–2016.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Manchester City in het seizoen 2015-2016 deelnam.

Transfers

Zomer

Verhuurde spelers

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Etihad Airways
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

FA Cup

League Cup

UEFA Champions League

Groepsfase Champions League

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Manchester City FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2015/16